Artemowskyj ist der Familienname folgender Personen:

 Petro Hulak-Artemowskyj (1790–1865), ukrainischer Schriftsteller
 Semen Hulak-Artemowskyj (1813–1873), ukrainischer Opernsänger und Komponist